Valley Springs kan syfta på:

 Valley Springs, Arkansas
 Valley Springs, Kalifornien
 Valley Springs, South Dakota